Persones
 Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), arquitecte català
 Joaquim Sagnier i Villavecchia (1864-1939), jurista, militar i polític català
 Josep Maria Sagnier i Sanjuanena (1892-1966), tennista i fill de Joaquim
 Núria Sagnier i Costa (1902-1988), escriptora i traductora
 Maria Rosa Sagnier i Bové (1901-1999), militant catòlica
 Antonio Sagnier i Bassas (1948), empresari català, net d'Enric

Títols
 Marquesat de Sagnier (1923), títol nobiliari